Aparquía: En la Atenas de la Antigüedad se llamaba aparquía (απαρχια) a una deducción de 1/60 del total de los impuestos tributados por las ciudades de la Liga de Delos a partir del año 445 a. C., con tal tributo se recaudaban fondos para el servicio de los cultos eleusinos y para la reconstrucción del Telesterion dedicado a Deméter el cual había sido destruido por los persas durante las Guerras médicas.

Economía en la Antigua Grecia
Historia de la Antigua Grecia